Goosebumps (englisch für Gänsehaut) ist der Originaltitel folgender Werke:

 Gänsehaut (Kinderbuchreihe), Grusel-Taschenbuchreihe von R. L. Stine
 Gänsehaut – Die Stunde der Geister, kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie (1995–1998)
 Gänsehaut (2015), US-amerikanischer Film von Rob Letterman (2015)
 Gänsehaut 2 – Gruseliges Halloween, Fortsetzung (2018)